

Geografia
 Riepe (Aurich) – luogo nel circondario di Aurich
 Riepe (Bad Fallingbostel) – frazione di Bad Fallingbostel
 Riepe – frazione di Ihlow
 Riepe (Vahlde) – frazione di Vahlde

Persone
 Friedrich Riepe (1893-1968) – ingegnere tedesco e imprenditore dell'acciaio e macchine tedesco
 Thomas Riepe (* 1964) – psicologo, giornalista e autore tedesco
 Wilhelm Riepe (1874-1955) – ingegnere tedesco, industriale e politico tedesco